Григорий Орджоникидзе: Орджоникидзе, Григорий Константинович (Серго Орджоникидзе; 1886—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Орджоникидзе, Гиви — советский военный атташе в Гаване, племянник Г. К. Орджоникидзе, по другим данным — его сын.
 Орджоникидзе, Григорий Эдуардович (род. 1952) — ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, внук Г. К. Орджоникидзе (сын его приёмной дочери Этери).

Примечания